Angerhofer steht für:
 Philip E. Angerhofer (1950–1986), US-amerikanischer Astronom
 Robert Angerhofer (1895–1987), österreichischer Maler, Grafiker, Bildhauer und Innenausstatter
 (3160) Angerhofer, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Angerhöfer